Ulice Karlova se nachází v těchto a dalších městech:

 Karlova (Brno), Brno–Maloměřice
 Karlova (Cheb), Cheb
 Karlova (Kolín), Kolín I
 Karlova (Písek), Písek–Vnitřní Město
 Karlova (Plzeň), Plzeň 3
 Karlova (Praha), Praha–Staré Město

Dále se slovo Karlova vyskytuje jako přívlastek v názvu:
 Karlova Huť – více míst
 Karlova Koruna – zámek v západní části města Chlumec nad Cidlinou
 Karlova Studánka – obec v okrese Bruntál
 Karlova Ves – více míst
 Univerzita Karlova

Podobné názvy 
 Karlovo – město v Bulharsku
 Karlov